F6 eller F 6 eller F-6 kan syfta på:

 Nikon F6 – en systemkamera från Nikon
 F6 – en tangenter på ett tangentbord, se funktionstangent
 F 6 Karlsborg eller – en svensk flygflottilj Västgöta flygflottilj som verkade åren 1939–1994.
F-6 (skola) – grundskola med undervisning upp till årskurs 6
 Grumman F6F Hellcat – ett av amerikanska flottans viktigaste jaktplan under andra världskriget
 Volvo F6 – en lastbil i mellanklass som tillverkades av Volvo Lastvagnar